Бутко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бутко Анатолій Дмитрович — український науковець, педагог, боксер.
 Бутко Богдан Євгенович — український футболіст.
 Бутко Олександр Андрійович — Герой Радянського Союзу.
 Бутко Олександр Васильович — український журналіст, редактор, телевізійний менеджер. Генеральний директор телеканалу «Тоніс».
 Бутко Олександр Сергійович — Герой Радянського Союзу.
 Бутко Петро Климентійович — Герой Радянського Союзу.

Українські прізвища